Newsome ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Newsome (* 1971), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Grant Newsome (* 1963), australischer Sänger und Tänzer
 Greg Newsome II (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John P. Newsome (1893–1961), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Jon Newsome (* 1970), englischer Fußballspieler
 Ozzie Newsome (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Funktionär
 Paula Newsome (* im 20. Jahrhundert), US-amerikanische Schauspielerin
 Sam Newsome (* 1965), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Sammy Newsome (1901–1970), britischer Autorennfahrer
 Tawny Newsome (* 1983), US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin
 William Newsome (* 1952), US-amerikanischer Neurowissenschaftler

Siehe auch:
 Newsom
 Newsam